

Géographie 
Kiew est une autre graphie de Kiev, capitale de l’Ukraine.

Patronyme 
 Ruth Kiew (née en 1946), botaniste anglaise dont l‘abréviation botanique officielle est Kiew.

Musique  
 , un projet de musique Power noise allemand.

Voir aussi 
Kew 
Jardins botaniques royaux de Kew